

Medalhistas 
Esses foram os resultados dos medalhistas do futebol na Universíada de Verão de 2005:

Quadro de medalhas

Ver também 
 Universíada de Verão de 2005

Ligações externas 
 

Futebol
Verao 2005
2005 no futebol